Vasata ist der Familienname folgender Personen:

 Ludmila Vasata (1923–2015),  tschechisch-schweizerische Opernsängerin (Sopran), siehe Ludmila Dvořáková
 Vilim Vasata (1930–2016), kroatischer Unternehmer, Werber und Autor
 Rudolf Vasata (1911–1982), tschechischer Dirigent